Dobrzyński ou Dobrzynski peut faire référence à :

  (1949- ), journaliste américain,
 Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867), musicien polonais,
  (1967- ), homme politique polonais.

Voir aussi